El nombre científico Pieris puede referirse a:

Pieris, un género de mariposas.

Pieris, un género de plantas.